Jezioro Linowskie (powiat gołdapski)
 Jezioro Linowskie (powiat szczycieński)
 Jezioro Linowskie (powiat olsztyński)